Llista d'asteroides del 157001 al 158000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|157001-157100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|157101-157200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|157201-157300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|157301-157400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|157401-157500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|157501-157600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|157601-157700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|157701-157800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|157801-157900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|157901-158000 [ modifica]

|-
|}